Calamari steht für:

 Calamari (Software), Software für Texterkennung
 Tintenfisch (Lebensmittel)